

Niemcy 
 Lichtenhagen – dzielnica Rostocku

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Ględowo
 Ustnik

Osoby 
 Silke Lichtenhagen – niemiecka lekkoatletka

Zobacz też 
 Lichtinghagen